

Géographie 
 Lachlan,  une des principales rivières du centre de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 Comté de Lachlan en Australie.
 Comté du Haut Lachlan en Australie.
 Lachlan fold belt, région géologique du sud-est de l'Australie.

Prénom 
 Lachlan Buchanan, acteur australien.
 Lachlan Dreher, joueur de hockey sur gazon australien.
 Lachlan MacKay, joueur de rugby australien.
 Lachlan Macquarie, général de division britannique.
 Lachlan Morton, coureur cycliste australien.
 Lachlan Murdoch, acteur canadien.
 Lachlan Renshaw, athlète australien.
 Lachlan Tame, kayakiste australien.
 Lachlan Watson, actrice américaine.